| mål        = {{#expr: 
 136 +
 54 +
 27
 
 
 
}}
| publik     = {{#expr: 
 400569 +
 354851 +
 217421
 
 
 
}}
| publiksnitt= 
| flest mål  = 
| föregående = 2021/2022
| följande   = 2023/2024
}}
DFB-Pokal 2022/2023 är den 80:e av den årliga tyska fotbollscupen. Sextiofyra lag deltar i tävlingen, inklusive alla lag från föregående års Bundesliga och 2. Bundesliga. Turneringen började den 29 juli 2022 och avslutas den 3 juni 2023 med finalen på Olympiastadion i Berlin, en neutral plats, som har varit värd för finalen sedan 1985.

Schema

Spelträd

Första omgången

Sammanfattning

Matcher

Andra omgången

Sammanfattning

Matcher

Åttondelsfinaler

Sammanfattning

Matcher

Kvartsfinaler

Sammanfattning

Matcher

Se även
 Fußball-Bundesliga 2022/2023
 2. Fußball-Bundesliga 2022/2023
 DFL-Supercup 2022 2023

Källor
DFB.de

2022/2023